Bryan Mill ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bryan Mill (Georgia)
 Bryan Mill (Pennsylvania)
 Bryan Mill (Tennessee)